

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 8 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Hamu“ beginnt.

Hamu 



Hamud 
 Hamudi, Raad (* 1958), irakischer Fußballspieler

Hamuk 
 Hamukale, Edify (* 1971), sambischer Politiker

Hamul 
 Hamuljak, Martin (1789–1859), slowakischer Nationalerwecker, Linguist, Redakteur

Hamun 
 Hamungole, Moses (1967–2021), sambischer Geistlicher und römisch-katholischer Bischof von Monze
 Hamunyela, Matthias (* 1992), namibischer Boxer

Hamur 
 Hamurcuoğlu, Ali (* 1960), türkischer Fußballspieler
 Hamuro, Tetsuo (1917–2005), japanischer Schwimmer

Hamut 
 Hamutenya, Hidipo (1939–2016), namibischer Politiker